Yves Michaud (1930) – politico e giornalista canadese
 Yves Michaud (1944) – filosofo francese